El acrónimo UTP puede referirse a:

 Universidad Tecnológica de Panamá, institución superior universitaria, ubicada en Panamá.
 Universidad Tecnológica de Pereira, institución superior universitaria, ubicada en Pereira, Colombia.
 Universidad Tecnológica del Perú, institución superior universitaria, ubicada en Lima, Perú.
 University of Toronto Press, editorial universitaria de la Universidad de Toronto.

En química:
 Uridina trifosfato, un nucleótido de uracilo, una molécula ubicua en el metabolismo de todos los seres vivos.

En telecomunicaciones:
 Unshielded twisted pair, un tipo de cableado utilizado principalmente para comunicaciones.
 Protocolo uTP. 

Siglas